Cet article recense les sens de Bretèche.
Voir aussi :

Architecture 
 Bretèche, petit avant-corps rectangulaire ou à pans coupés, plaqué en encorbellement sur un mur fortifié au Moyen Âge. Cet élément défensif  prend une fonction décorative lors du déclin l'architecture militaire au Moyen Âge au .

Toponymes 
 La Bretèche, ancienne commune de la Loire-Atlantique rattachée à Missillac en 1806.
 Colline de la Bretèche, point culminant de la Loire-Atlantique.
 Château de la Bretesche situé sur la commune de Missillac en Loire-Atlantique.
 Saint-Nom-la-Bretèche, Yvelines.

Industrie 
 Tuilerie de la Bretèche, briqueterie située à Ligny-le-Ribault

Patronyme
 Mathieu de la Bretèche (né en 1989) joueur de handball français.

Bretécher
 Claire Bretécher (née en 1940), auteure de bande-dessinée.
 Clémence Bretécher (née en 1984), comédienne française.
 Ninon Brétécher (née en 1974), comédienne française.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme